Лилия Остерло (; родилась 7 апреля 1978 года в Колумбусе, США) — американская теннисистка.
 Победительница 3 турниров WTA в парном разряде.
 Финалистка 1 юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-1996).
 Полуфиналистка 1 юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (US Open-1995).
 Полуфиналистка одиночного турнира Orange Bowl-1996.
 Экс-3-я ракетка мира в юниорском одиночном рейтинге.
 Экс-5-я ракетка мира в юниорском парном рейтинге.

Общая информация 
Отец — Линус — учитель на пенсии, мать Иоланда. Имеет старшую сестру — Джину.

Лилия начала играть в теннис в 6 лет; любимое покрытие — хард.

Спортивная карьера 
В 1995 году Лилия Остерло впервые выступила в основных соревнованиях турнира из серии Большого шлема. Произошло это на Открытом чемпионате США, где она выступила в парных соревнованиях. В юниорской карьере она достигла 3-го места в одиночном и 5-го в парном юниорском рейтинге. В 1996 году вместе с соотечественницой Самантой Ривз вышла в финал парного турнира среди девушек. В 1997 году вышла в третий раунд Открытого чемпионата США. За свою карьеру выиграла три турнира WTA в парном разряде (в 2000 — в Шанхае, в 2008 — в Окленде и в 2010 году — в Осаке).

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (11)

Победы (3)

Поражения (8)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров WTA в парном разряде (4)

Победы (3)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в парном разряде (22)

Победы (10)

Поражения (12)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты США